

Cinema 
 Rumore bianco – film del 2022 diretto da Noah Baumbach

Letteratura 
 Rumore bianco – romanzo del 1985 scritto da Don DeLillo

Altro 
 Rumore bianco